Burgstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Burgstraße 5 (Gernrode), Wohnhaus in Gernrode, Sachsen-Anhalt
 Burgstraße 5 (Haldensleben), Pfarrhaus in Haldensleben, Sachsen-Anhalt
 Villa Vogelhaus, Villa in Radebeul, Sachsen
 Weinstadl, Standort der Stadtschreiberei von 1552–1612 in München, Bayern